Isabella Rakouská-d'Este také Isabella von Habsburg-Lothringen (celým jménem: Isabella Maria Laura Helena Antonia Zita Anna Gennara; * 2. března 1963, Boulogne-Billancourt), provdaná hraběnka Czarnocki-Lucheschi.

Život 
Narodila se 2. března 1963 ve francouzském Boulogne-Billancourtu jako páté dítě arcivévody Roberta Rakouského-d'Este a arcivévodkyně Markéty Savojské-Aosty.

Dne 19. března 1997 (civilní sňatek) se v Lucemburku provdala za hraběte Andreu Czarnocki-Lucheschi (nar. 21. dubna 1960). Církevní sňatek proběhl 27. dubna 1997 v obci Stams. Spolu mají čtyři děti:
 hrabě Alvise Marie Lorenz Bronislaw Robert Marcus d'Aviano (nar. 1999)
 hrabě Carlo Amedeo (nar. 2000)
 hraběnka Maria Anna Astrid Martin Zita Lucia Victoria (nar. 2002)
 hrabě Alessandro (nar. 2004)

Tituly a oslovení 
 2. března 1963 – 19. března 1997: Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně Isabella Rakouská-d'Este, královská princezna uherská a princezna modenská
 od 19. března 1997: Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně Isabella Rakouská-d'Este, hraběnka choť Czarnocki-Lucheschi

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
  Angel Fire
  Rodovid
  Modena Ducale 

Arcivévodkyně
Rakouští-Este
Hraběnky Czarnocki-Lucheschi
Narození 2. března
Narození v roce 1963
Narození v Boulogne-Billancourtu
Ženy
Žijící lidé